Stati Uniti d'America
 Leary – città della Contea di Calhoun, Georgia
 Leary – città della Contea di Bowie, Texas

Persone 

 Denis Leary – attore, regista, sceneggiatore e cantante statunitense
 Sean Leary – alpinista e base jumper statunitense
 Scott Leary – nuotatore statunitense
 Timothy Leary – scrittore, psicologo e attore statunitense

Pagine correlate 

O'Leary